André Tardieu – politico francese
 Auguste Ambroise Tardieu – medico e criminologo francese
 Florian Tardieu – calciatore francese
 Jean Tardieu – artista, poeta e drammaturgo francese
 Patrick Tardieu – ex calciatore haitiano